Волосачи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Волосачи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Волосачи — деревня в Чашникском районе Витебской области.

См. также 
 Волосач — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Волосачево